Щиброво — название населённых пунктов.

 Щиброво — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Щиброво — деревня в районе Южное Бутово города Москвы.